Женская Лига чемпионов УЕФА 2021/22 — двадцать первый розыгрыш турнира и тринадцатый с момента преобразования его в Лигу чемпионов. Это первый турнир Женской Лиги чемпионов с групповым раундом на 16 команд. Финальный матч турнира состоялся 22 мая 2022 года в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Чемпионом в 8-й раз стал Олимпик Лион.

Участники турнира 
 Действующий чемпион и чемпионы трех лучших ассоциаций (Франция, Германия и Испания) сразу вышли в групповой этап. Поскольку «Барселона» является и действующим победителем турнира, и чемпионом Испании, чемпион четвёртой ассоциации (Англия) также напрямую попал в групповой этап. То есть, «Челси» составил компанию «ПСЖ» и «Баварии».
 Чемпионы остальных ассоциаций попали в Путь чемпионов квалификации. Чемпионы ассоциаций, занимающих в рейтинге места с 5-го по 7-е (Швеция, Чехия и Дания) начали турнир со второго раунда, остальные (места с 8-го по 50-е) — с первого раунда.
 Вице-чемпионы шести сильнейших ассоциаций (Франция, Германия, Испания, Англия, Швеция, Чехия) начали турнир со второго раунда Пути представителей лиг.
 Обладатели третьих мест этих шести ассоциаций, а также обладатели вторых мест следующих десяти ассоциаций (Дания, Нидерланды, Италия, Казахстан, Норвегия, Исландия, Швейцария, Шотландия, Россия, Белоруссия) вступили в борьбу с первого раунда Пути представителей лиг..

Результаты

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 2 июля 2021 года.

Путь чемпионов 
На этой стадии сыграли 43 команды: чемпионы ассоциаций с рейтингами от восьмого и ниже. Участники были разбиты на 11 мини-турниров: десять турниров прошли с участием четырёх команд и ещё один — с участием трех. Команды с самым высоким рейтингом провели финалы дома. Победители 11 финалов попали во второй раунд, где присоединились к трем командам с прямыми путевками. Во втором раунде было разыграно семь путевок в групповой этап.

Полуфинальный раунд 

|}

Раунд за 3-е место 

|}

Финальный раунд 

|}

Путь представителей лиг 
На этой стадии сыграли 16 команд: обладатели вторых мест из ассоциаций с рейтингами от седьмого до 16-го и обладатели третьих мест из ассоциаций с рейтингами от первого до шестого. Участники были разбиты на четыре мини-турнира. В каждом мини-турнире сыграли по четыре команды.
Победители четырёх финалов попали во второй раунд, куда шесть команд получили прямой пропуск. Во втором раунде будет разыграно пять путевок в групповой этап.

Полуфинальный раунд 

|}

Раунд за 3-е место 

|}

Финальный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 
Жеребьевка второго раунда женской Лиги чемпионов УЕФА  состоялась 22 августа. По ее итогам были сформированы 12 пар, победители которых получили последние путевки в групповой этап, где уже ждут обладатель трофея "Барселона" и другие топ-клубы вроде "Пари Сен-Жермен", "Баварии" и "Челси". Во втором раунде предусмотрены два пути: Пути чемпионов и Пути представителей лиг. Противостояния состояли из двух матчей: 31 августа/1 сентября и 8/9 сентября. Состав участников этой стадии определится по окончании первого раунда 21 августа..

Путь чемпионов 
Одиннадцать победителей финалов первого раунда присоединились к трем командам, которые стартовали на этой стадии: чемпионы национальных ассоциаций на пятом, шестом и седьмом местах в рейтинге. Семь победителей противостояний вышли в групповой этап.

Четырнадцать команд поделены на две корзины - сеяные и несеяные. Семь команд с наивысшим рейтингом получают статус сеяных.

Из каждой чаши берут по одному шару, помещают в большую пустую чашу и перемешивают. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.

Эта же процедура выполняется для оставшихся команд, чтобы определить все пары второго раунда.

Первые матчи 

|}

Ответные матчи 

|}

Путь представителей лиг 
Четыре победителя финалов первого раунда присоединятся к шести командам, которые стартуют на этой стадии: обладатели вторых мест из ассоциаций с рейтингами от первого до шестого. Пять победителей противостояний вышли в групповой этап.

Десять команд поделены на две корзины - сеяные и несеяные. Пять команд с наивысшим рейтингом получают статус сеяных. Жеребьевка проводится в том же формате, что и для Пути чемпионов.

Первые матчи 

|}

Ответные матчи 

|}

Групповой этап 
Жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА  состоялась 13 сентября. 

В первом в истории турнира групповом этапе выступили 16 команд. Они сыграли в группах каждая с каждой дома и в гостях...

Группа A 

Источник: uefa.com

Группа B 

Источник: uefa.com

Группа C 

Источник: uefa.com

Группа D 

Источник: uefa.com

Плей-офф

Сетка

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 20 декабря 2021 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Первые матчи прошли 22/23 марта, ответные — 30/31 марта 2022 года.

|}

1/2 финала 
Жеребьёвка 1/2 финала состоялась 20 декабря 2021 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Первые матчи прошли 22 и 24 апреля, ответные — 30 апреля 2022 года.

|}

Финал

Отчёт о финале

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021 год в женском футболе
2022 год в женском футболе
2022
Европейский футбол в сезоне 2021/2022